Лисовице може да се отнася за:

Полша 
 Лисовице, село в Долносилезко войводство, в Легнишки окръг, в Община Проховице
 Лисовице, село в Долносилезко войводство, в Шродски окръг, в Община Костомлоти
 Лисовице, село в Лодзко войводство, в Източнолодзки окръг, в Община Колюшки
 Лисовице, село в Лодзко войводство, в Пайенчненски окръг, в Община Джялошин
 Лисовице, село в Силезко войводство, в Люблинешки окръг, в Община Павонков